Scontri di Jos (2001)
 Scontri di Jos (2008)
 Scontri di Jos (2010)